88-й чемпионат Франции прошёл в Нанси с 11 по 23 августа 2012 года.

Регламент 
 Контроль: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.
 Контроль (матч за 1-е место): 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.

Таблица

Матч за первое место

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2013 год в шахматах
Август 2013 года
Спорт во Франции в 2013 году